czas półtrwania promieniotwórczego pierwiastka lub związku chemicznego
 czas półtrwania leku